antylopa (Antilope) – rodzaj ssaków kopytnych z rodziny wołowatych, jedynym przedstawicielem rodzaju jest antylopa indyjska (Antilope cervicapra),
 antylopy (Antilopinae) – podrodzina ssaków wołowatych,
 antylopa – potoczna nazwa członka grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny wołowatych (Bovidae) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogowatych (widłoróg amerykański, Antilocapra americana). Grupa ta nie stanowi taksonu w systematyce organizmów. Najwięksi przedstawiciele grupy osiągają wysokość rzędu 1,75 metra, a masa ich ciała dochodzi do 950 kg. Zwierzęta z tej nieformalnej grupy w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (widłoróg amerykański). Kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej. Często spotykane w ogrodach zoologicznych.

Parzystokopytne